Бургав-Каау () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бургав-Каау, Абрахам (1715—1758) — профессор анатомии и физиологии петербургской академии наук.
 Бургав-Каау, Герман (1705—1751) — тайный советник, лейб-медик, архиятер, директор Медицинской канцелярии (1748—1751).